Hans Bauer peut désigner :

 Hans Bauer (1878-1937), philologue allemand spécialiste des langues sémitiques ;
 Hans Bauer (1937-1997), footballeur allemand.